Beisenherz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Beisenherz (1891–1977), deutscher Filmarchitekt und Maler
 Johannes Beisenherz (* 1949), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Castrop-Rauxel (NRW)
 Marie Beisenherz (1901–1992), niederländische Schwimmerin
 Micky Beisenherz (* 1977), deutscher Rundfunkmoderator